Der Skisprung-Grand-Prix 2009 (offizielle Bezeichnung: FIS Grand Prix Skispringen 2009) war eine vom Weltskiverband FIS zwischen dem 8. August und dem 3. Oktober 2009 an acht verschiedenen Orten in Europa und Asien ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Grand-Prix umfasste 9 Einzel- und einen Teamwettbewerb, davon fanden acht Springen in Europa und zwei in Asien statt. Den Sieg in der Gesamtwertung konnte der Schweizer Simon Ammann vor dem Slowenen Robert Kranjec und dem Polen Adam Małysz erringen. Der Titelverteidiger Gregor Schlierenzauer aus Österreich belegte den fünften Platz. Die Nationenwertung gewann Norwegen vor den Teams aus Japan und Österreich. Damit konnte zum ersten Mal seit dem Skisprung-Grand-Prix 2000 ein nicht-österreichisches Team die Nationenwertung gewinnen.

Austragungsorte und Springen

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2009/2010
 Skisprung-Continental-Cup 2009/10

Weblinks 
 
 Nationenwertung (PDF; 33 kB)

Skisprung-Grand-Prix
Sportsaison 2009